XXIII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 odbędą się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych w 2026 roku. Będzie to pierwszy turniej mistrzostw świata, który zostanie zorganizowany w trzech państwach. Po raz pierwszy również wystąpi 48 reprezentacji narodowych (do tej pory do finałów kwalifikowały się 32 reprezentacje).

Wybór gospodarza 
Amerykańska oferta została wybrana na gospodarza turnieju 13 czerwca 2018. Oprócz Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych do organizacji mistrzostw kandydowało także Maroko.

Sposób głosowania:

Format rozgrywek

wstępne propozycje 
Michel Platini, który był wówczas prezydentem UEFA, zasugerował w październiku 2013 roku rozszerzenie turnieju do 40 drużyn,  podobny pomysł zasugerował również prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu 2016 roku. Chęć zwiększenia liczby uczestników turnieju z poprzedniego formatu 32 drużyn została ogłoszona 4 października 2016 r. Rozważano cztery opcje rozbudowy:

 Rozszerzenie do 40 drużyn (osiem grup po pięć drużyn) – 88 meczów
 Rozszerzenie do 40 drużyn (dziesięć grup po cztery drużyny) – 76 meczów
 Rozszerzenie do 48 drużyn (otwarcie turnieju w postaci rundy play-off z udziałem 32-drużyn) – 80 meczów
 Rozszerzenie do 48 drużyn (16 grup po trzy drużyny) – 80 meczów

10 stycznia 2017 r. Rada FIFA wybrała ostatnią z czterech opcji i jednogłośnie przegłosowała rozszerzenie turnieju do 48 drużyn. W tym formacie turniej miał się rozpocząć fazą grupową składającą się z 16 grup po trzy drużyny, przy czym dwie najlepsze drużyny przechodziły z każdej grupy do fazy  pucharowej, rozpoczynającej się od 1/16 finału. W tym formacie łączna liczba rozegranych meczów wzrosłaby z 64 do 80, ale liczba meczów rozegranych przez finalistów pozostała na poziomie siedmiu, podobnie jak w przypadku systemu z 32 drużynami. Każda drużyna rozegrałaby w fazie grupowej o jeden mecz mniej niż w poprzednim formacie, lecz w zamian stworzono by  dodatkową rundę w fazie pucharowej. Turniej zostałby również zakończony w ciągu 32 dni, tak samo jak poprzednie turnieje rozgrywane w systemie z 32 drużynami.

ostateczny kształt rozgrywek 
14 marca 2023 r. Rada FIFA zatwierdziła zmieniony format obejmujący 12 grup po 4 drużyny. Ponowne rozpatrzenie wynikało z obaw o możliwość zmowy w ostatnich meczach w fazie grupowej, gdyby zachowany zostal system trzyzespołowych grup. W zmienionym formacie łączna liczba rozegranych gier wzrośnie z 64 do 104, a liczba gier rozegranych przez finalistów wzrośnie z siedmiu do ośmiu. Turniej ma trwać 39 dni - dla porównania, mecze na mundialach w 2014 i 2018 roku były rozgrywane przez 32 dni. Każda drużyna nadal rozgrywałaby trzy mecze grupowe, a do fazy pucharowej (rozpoczynającej się od 1/16 finału) - przejdą dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, a także 8 najlepszych drużyn z trzecich miejsc.

Uczestnicy

Zakwalifikowane drużyny

Miasta i stadiony 
Do organizacji turnieju zgłoszono 43 stadiony w 41 miastach (3 stadiony w 3 miastach w Meksyku, 9 stadionów w 7 miastach w Kanadzie i 38 stadionów w 34 miastach w Stanach Zjednoczonych), jednak finalnie pod uwagę wzięto 24 stadiony w 23 miastach.

16 czerwca 2022 oficjalnie zostały ogłoszone stadiony, na których będą rozgrywane mecze turnieju. Spotkania rozgrywane będą na 16 stadionach w 16 miastach.

Przypisy 

2026
Przyszłe wydarzenia w sporcie - piłka nożna
Piłka nożna w Kanadzie
Kanada w XXI wieku
Piłka nożna w Meksyku
Meksyk w XXI wieku
Piłka nożna w Stanach Zjednoczonych
Stany Zjednoczone w XXI wieku
2026 w sporcie
2026 w Ameryce Północnej